Обрада песме (кавер песма, ) или обрада верзије (кавер верзија, ), је извођење песме коју је други извођач раније написао и/или извео. Обраде се могу снимати као и све друге песме у музичком студију, а могу се и премијерно изводити на концертима. Често се дешавало да обрада песме доживи већи успех него оригинал.

Познате обраде 
 Blue Suede Shoes — Елвис Пресли (оригинал изводи Карл Перкинс)
 I Will Always Love You — Витни Хјустон (оригинал изводи Доли Партон)
 Hurt — Џони Кеш (оригинал изводи група Nine Inch Nails)
 I Love Rock 'n' Roll — Џоан Џет (оригинал изводи група Arrows)
 Hallelujah — Џеф Бакли (оригинал изводи Ленард Коен)
 Nothing Compares 2 U — Шинејд О’Конор (песму написао и компоновао Принс)
 All Along the Watchtower — Џими Хендрикс (оригинал изводи Боб Дилан)
 Without You — Мараја Кери, Хари Нилсон (оригинал изводи група Badfinger)
 Knockin' on Heaven's Door — Guns N' Roses (оригинал изводи Боб Дилан)
 Respect — Арета Френклин (оригинал изводи Отис Рединг)
 The Man Who Sold the World — Nirvana (оригинал изводи Дејвид Боуи)

Види још 
 Римејк
 Џо Кокер

Спољашње везе 
 The Popdose 100: The Greatest Cover Songs of All Time

Музичка дела
Музички жанрови